Алхимово — название населённых пунктов в России:

 Алхимово — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.
 Алхимово — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.